Lonerism — второй студийный альбом австралийской психоделической рок-группы Tame Impala, изданный 5 октября 2012 года на лейблах Modular (AUS). Лучший альбом 2012 года в Австралии.
6 декабря 2013 года был номинирован на премию Грэмми-2014 в категории Лучший альтернативный альбом.

История 
Источником вдохновения послужил альбом Тодда Рандгрена A Wizard, a True Star 1973 года.

Lonerism дебютировал на четвёртом месте в Австралии (ARIA Australian Top 50 Albums).
В Великобритании альбом достиг позиции № 14, а в США — № 34 в американском хит-параде Billboard 200 с тиражом 12,000 копий в первую неделю релиза. Всего в США было продано 210,000 копий.

Альбом получил в целом положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий.

Список композиций

Чарты

Сертификации

Награды и номинации

Grammy Awards 

|-
| 2013 || Lonerism || Лучший альтернативный альбом ||

J Awards 

|-
| 2012 || Lonerism || Australian Album of the Year ||

Rolling Stone Australia Awards 

|-
| 2013 || Lonerism || Album of the Year ||

APRA Awards 
APRA Awards с 1982 года вручается Australasian Performing Right Association (APRA), «лучшим композиторам и авторам».

|-
| rowspan=2 | 2013 || «Feels Like We Only Go Backwards» || APRA Song of the Year || 
|-
| «Elephant» || APRA Song of the Year ||

EG Music Awards 

|-
| 2012 || «Elephant» || Best Song ||

ARIA Awards 

|-
| rowspan=4 | 2013 || rowspan=3 | Lonerism || Album of the Year || 
|-
| Best Rock Album || 
|-
| Best Group || 
|-
| Lonerism Tour || Best Australian Live Act ||

Итоговые списки

Сертификации

Примечания 

Альбомы на английском языке
Рок-альбомы
Альбомы Австралии
Альбомы нео-психоделии
Альбомы психоделического рока
Альбомы Tame Impala